Antonio Gnoli, giornalista italiano. 
 Domenico Gnoli, letterato italiano dell'Ottocento-Novecento.
 Domenico Gnoli, artista italiano del Novecento.
 Elena Gnoli, poetessa italiana dell'Ottocento.
 Gherardo Gnoli, storico delle religioni e iranista italiano.
 Raniero Gnoli, storico delle religioni, sanscritista e indologo italiano.
 Teresa Gnoli, poetessa italiana dell'Ottocento.
 Umberto Gnoli, storico dell'arte italiano.